V1, V-1, V.1 ou V01 peut faire référence à :

Aéronautique 
 V1, vitesse au-dessus de laquelle un avion en phase de décollage ne peut plus s'arrêter en toute sécurité avant l'extrémité de la piste ;
 Arado V.1, un avion de transport allemand ;
 Dudek V-1 Sportplane, un avion léger américain ;
 Vultee V-1, un avion de ligne américain.

Cinéma 
 La Bataille des V1, un film de guerre britannique de Vernon Sewell, sorti en 1958.

Domaine militaire 
 ARA Independencia (V-1), un porte-avions de la Marine argentine ;
 HMS V1, un sous-marin de classe V de la Royal Navy ;
 V1, un modèle de « bombe volante » allemande (un missile) de la Seconde Guerre mondiale.

Informatique et télécommunication 
 V.1, correspondance entre les symboles du calcul binaire et les états significatifs d'un code bivalent, selon la liste des normes de l'Union internationale des télécommunications ;
 v1, première version d'un matériel, d'un protocole ou d'un logiciel.

Sciences 
Neurosciences
 V1, une aire visuelle du cortex visuel au niveau du cerveau ;
 V1 ou nerf ophtalmique, la première branche (frontale) du nerf trijumeau, cinquième nerf crânien, noté « V ».

Médecine
 Classe ATC V01, un sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Piéton blessé dans une collision avec un cycle (V01), d’après la classification internationale des maladies.

Photographie 
 Nikon 1 V1, un appareil photographique hybride du fabricant japonais Nikon.

Sports 
 V1, Une pirogue polynésienne (Va'a) pour un seul rameur.

Toponymie 
De nombreux villages burkinabés possèdent le sigle V1 dans leurs noms.
 Bloc-AVV-V1, (département de Tiébélé) ;
 Bomboré-V1, (département de Mogtédo) ;
 Kaïbo-Nord V1, (département de Bindé) ;
 Kaïbo-Sud V1, (département de Bindé) ;
 Manga-Est V1, (département de Gogo) ;
 Mankarga-V1, (département de Boudry) ;
 Mogtédo-V1, (département de Mogtédo) ;
 Ouâda-V1, (département de Bané) ;
 Ouayalgui-V1, (département de Boudry) ;
 Rapadama-V1, (département de Mogtédo) ;
 Tanama-V1, (département de Boudry).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres